Le nom Walwein peut faire référence à :
 Gauvain, neveu du roi Arthur ;
 Albert Walwein, 1851–1916, architecte français , lauréat du Concours de façades de la ville de Paris en 1903 ;
 Auguste-Eugène-Marie-Antoine Walwein, maire de Tours de 1835 à 1847 ;
 Charles Eugène-Jacques Walwein (ou Karel Walwein, en flamand), conseiller du commerce et échevin de la ville de Bruges, grand-père du dramaturge français Isidore Taylor.

Référence